«Чёрный Гондурас» — филателистическое название авиапочтовой марки Гондураса номиналом в 25 сентаво, с надпечаткой чёрного цвета , которая была выпущена в 1925 году в рамках первого гондурасского выпуска авиапочты. Признана самой редкой авиапочтовой маркой мира.

Описание 
Первые авиапочтовые марки Гондураса производились посредством надпечатки текста  («Воздушная почта») на стандартных марках 1915 года с изображением железнодорожного моста через реку Улуа (на некоторых марках был также надпечатан новый номинал). Эти надпечатки выполнялись разными красками — красной, синей и чёрной. Марка с чёрной надпечаткой  («Воздушная почта. 25 [сентаво]»; оригинальная марка стоила 10 сентаво) была издана в количестве четырёх экземпляров, из которых сохранилось только два. Судьба остальных двух марок неизвестна.

История 
Марка была эмитирована в 1925 году, когда авиакомпанией  («Центрально-американские аэролинии») была открыта новая трасса между городами Пуэрто-Кортес и Тегусигальпой. Владелец компании Томас Паундс () составил с правительством договор на перевозку почты, включая право продажи специальных марок авиапочты (дополнительная выручка шла в пользу компании). Для этой цели почтовые власти Гондураса передали авиакомпании оставшуюся часть тиража от стандартного выпуска 1915 года, и на этих марках компания произвела специальные надпечатки.

В 1976 году на международной филателистической выставке «Интерфил-76» в Филадельфии, в разделе «Аристократы филателии» был продемонстрирован и экземпляр «Чёрного Гондураса».

Потерянный экземпляр 
В 2004 году в  было опубликовано следующее объявление:

Аукционный дом Черристоун извещает, что один из наших клиентов 15 июня 2004 забыл в такси, в Нью-Йорке, сумку, в которой находился чистый экземпляр знаменитого «Чёрного Гондураса» с  …

См. также 
 Авиапочтовая марка
 История почты и почтовых марок Гондураса

Примечания

Ссылки 

 
 

Произведения 1925 года
1925 год в Северной Америке
Легендарные марки
Почтовые марки Гондураса
Авиапочтовые марки